Acre (Etòlia), ciutat a l'antiga Etòlia.
 Acre (Israel), ciutat d'Israel coneguda tradicionalment com a Sant Joan d'Acre 
 Setge d'Acre o Caiguda d'Acre, esdeveniment militar del 1291 que resultà en la pèrdua de la ciutat d'Acre per part dels cristians/europeus
 Estat d'Acre, estat nord-occidental del Brasil amb capital a Rio Branco 
 Acre (unitat de superfície), unitat de superfície d'origen germànic, utilitzada principalment al Regne Unit i els Estats Units